Коглин (, встречаются также русские написания «Кофлин», «Кафлин», «Коглен», «Каглин») — ирландская фамилия.

Известные носители 
 Натали Коглин (род. 1982) — американская пловчиха.
 Чарльз Кофлин (1891—1979) — американский религиозный проповедник.
 Джон Кафлин (1985—2019) — американский фигурист.
 Джон Каулин (1892 — 1969) — канадский хоккеист.